Сергей Васильевич Сазонов:
 Сазонов, Сергей Васильевич (1907—1994) — советский партийный и хозяйственный деятель, депутат Верховного совета СССР 2-го созыва.
 Сазонов, Сергей Васильевич (род. 1953) — генеральный директор холдинговой компании «АвтоКрАЗ».